Kim Jones (tennis) – Amerikaans tennisspeelster, actief 1979–1987
 Kim Jones (marathon) – Amerikaans marathonloopster, actief 1984–2001